До краја се може односити на:

 До краја (филм из 2002), амерички филм
 До краја (албум групе Колоније), албум хрватског музичког састава Колонија